Зайиц () — чешская фамилия.

Известные носители:
 Флориан Зайиц (1853—1926) — немецкий скрипач и дирижёр чешского происхождения.
 Ян Зайиц (1950—1969) — чешский студент, совершивший акт самосожжения в знак протеста против оккупации Чехословакии войсками ОВД.